— японський топонім. 

 Префектура Міядзакі
 Аеропорт Міядзакі ( — міжнародний аеропорт в Японії, (префектура Міядзакі)
 6905 Міядзакі (6905 Miyazaki) — астероїд

Персоналії 
 Міядзакі Ясусада (1623 — 1697) — японський агроном періоду Едо
 Міядзакі Хаяо (нар.1938) — японський режисер анімаційних фільмів
  ‎Ґоро Міядзакі (нар. 21 січня 1967, Токіо) — японський художник та режисер анімаційних фільмів

Примітки 

Японські прізвища